YMF262, также известная как OPL3 (OPL — сокращение от FM Operator Type-L) — электронный компонент, микросхема звукогенератора, разработанная компанией Yamaha. Является улучшенным вариантом микросхемы Yamaha YM3812 (OPL2). Наиболее известна использованием в звуковой карте Sound Blaster Pro 2.0 для IBM-PC совместимых компьютеров.

Возможности YMF262 аналогичны YM3812, с рядом улучшений:
 Вдвое больше каналов (18 вместо 9)
 Простое управление стереопанорамой (вывод каждого канала влево, вправо или посередине панорамы)
 Четыре новых формы сигнала (альтернативная синусоидальная, «горбатая» синусоидальная, квадратная, логарифмическая пилообразная)
 Режим 4-х операторного синтеза (совмещает каналы попарно, максимум 6 каналов)
 Более высокая скорость реакции на команды (OPL2 требовала значительных пауз между посылкой команд, что замедляло работу программы)

Ссылки 
 ucapps.de MIDIbox FM  — самодельный синтезатор, использующий YMF262
 AdlibTracker.net Adlib Tracker II  — музыкальный редактор для YMF262, работающий под MS-DOS

Звуковые микросхемы Yamaha